Ел Гарамбуљо има више значења:

 Ел Гарамбуљо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гарамбуљо, Ла Мадера (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гарамбуљо (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику